Jasna Strona – kanał Youtube
  Jasna strona księżyca
 Jasna strona Mocy
 Jasna strona – Legendarni Pudelsi 1986–2004